Ива́н Игна́тов:
 Игнатов, Иван Иванович (? — 1914) — русский купец, предприниматель.
 Игнатов, Иван Иосифович (1896—1975) — советский военачальник, генерал-майор авиации.